Ронковський Гжегож (іноді перекладають як Раковський, пол. Grzegorz Rąkowski; 1954 р.) — польський біолог, дослідник, етнограф, кандидат наук, науковий співробітник Інституту охорони навколишнього середовища. Автор численних книг про подорожі, автор путівників.

Публікації 
 «Bagna Biebrzańskie. Przewodnik» — 1983
 «Przez trzy puszcze. Lasy Lipskie — Lasy Janowskie — Puszcza Solska. Szlaki turystyczne» — 1984
 «Kraina Wielkich Jezior Mazurskich. Przewodnik dla turystów pieszych» — 1988
 «Mazury Garbate. Przewodnik dla turystów pieszych» — 1989
 «Suwalski Park Krajobrazowy. Przewodnik przyrodniczo-krajoznawczy» — 1989
 «Польща екзотична. Путівник» («Polska Egzotyczna. Przewodnik») — 1994
 «Польща екзотична. Путівник, ч.2» («Polska Egzotyczna. Przewodnik, część druga») — 1996
 «Ілюстрований путівник пам'яток Білорусі» («Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Białorusi») — 1997
 «Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Litwie» — 1999
 «Smak Kresów 1. Wśród jezior i mszarów Wileńszczyzny» — 2000. ISBN 83-85557-70-9
 «Smak Kresów 2. Czar Polesia» — 2001. ISBN 83-85557-92-X
 «Волинь. Путівник по Західній Україні, ч.1» («Wołyń. Przewodnik po Ukrainie Zachodniej. Część 1») — 2005. ISBN 83-89188-32-5
 «Поділля. Путівник по Західній Україні», ч.2 («Podole. Przewodnik po Ukrainie Zachodniej. Część 2») — 2006. ISBN 83-89188-46-5
 «Львівська область. Путівник по Західній Україні», ч.3 («Przewodnik po Ukrainie Zachodniej. Ziemia Lwowska, część 3») — 2007. ISBN 978-83-89188-66-3
 «Львів. Путівник по Західній Україні, ч.4» («Przewodnik po Ukrainie Zachodniej. Lwów, część 4») — 2008. ISBN 83-89188-70-0

Посилання 
 Grzegorz Rąkowski, biolog, podróżnik, autor przewodników po wschodniej Polsce, Białorusi, Litwie i Ukrainie 

Польські мандрівники
Польські біологи
Польські етнографи